Сергей Борисович Старк (30 апреля   советский учёный-, теплотехник, основатель отечественной школы инженерной защиты окружающей среды в металлургии. Профессор кафедры теории и автоматизации печей Московского института стали.

Биография
Сергей Борисович Старк родился 30 апреля 1908 г. Отец Борис Викторович Старк. В 1930 году окончил МВТУ им. Баумана, получив специальность инженера-теплотехника. Затем около 10 лет работал в энергетической отрасли, служил в Красной Армии. В 1941 году ушел на фронт, был ранен, награжден двумя орденами и 9 медалями.

После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году Старк был принят на работу в Московский институт стали на кафедру теплотехники и гидравлики, где проработал 42 года, оставив заметный след в металлургической теплотехнике. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом. В 1962 году кафедра теплотехники вошла в состав кафедры «Теория и автоматизация печей», и именно на этой кафедре Старк стал ведущим теплоэнергетиком в металлургическом вузовском образовании. В 1968 году ему было присвоено звание профессора.

Умер в 1987 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Научная и образовательная деятельность
Вместе со своим учителем, профессором   разрабатывал способы использования вторичных энергоресурсов в металлургии. В начале 1960-х годов проблемы энергоснабжения и экологии в металлургии входят в число наиболее важных, возникла потребность в специалистах, готовых решать эти задачи. По предложению профессора  и при методическом обосновании Старка в МИСиС впервые в стране была открыта специализация «Физические методы очистки промышленных газов» и открыт прием студентов на первый курс по данной специализации.

Старк был автором учебных планов и программ основных спецкурсов. Под руководством Старка были развернуты новые направления научных исследований, созданы оригинальные учебные и научные лаборатории, началась подготовка аспирантов по новой специальности, затем более 20 аспирантов и соискателей подготовили и защитили кандидатские диссертации. Позднее ученики Старка стали самостоятельно вести научные направления и подготовку аспирантов. Так была создана научно-техническая школа промышленных экологов профессора Старка.

В 1950 году Старк написал свой первый учебник «Основы гидравлики». В 1966, 1971 и 1974 годах были изданы учебники  по теплоэнергетическому оборудованию металлургических заводов и двухтомник «Металлургическая теплотехника» (в соавторстве). Учебники «Пылеулавливание и очистка газов в металлургии»  и посмертно изданный в 1990 году «Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве» и сегодня являются настольными книгами не только для студентов, но и для специалистов.

 был начальником учебного отдела МИСиС, деканом факультета, заместителем председателя методического совета, членом совета по теплотехнике Минвуза СССР, занимал и другие должности.

Источники
 

Учёные МИСиС
Преподаватели МИСиСа
Похороненные на Ваганьковском кладбище